Натуральне число 1981
 1981 рік до нашої ери
 1981 рік нашої ери